Jostmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jostmann (* 1971), deutscher Historiker und Sachbuchautor
 Melvin Jostmann (* 2000), deutscher Basketballspieler